Джеймс Кинг
 Кинг, Джеймс — американский журналист и аналитик, китаист.
 Кинг, Джеймс (1750—1784) — офицер Королевского военно-морского флота Великобритании.
 Кинг, Джеймс (1925—2005) — американский оперный певец (тенор).